Первый дивизион 1969 () — 25-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Люн».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1969
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1969 году